Фильмографии режиссёров
Фильмографии России